Alessandra Celletti – matematica e astronoma italiana
 Alessandra Celletti – pianista e compositrice italiana